Die Hansol Korea Open 2009 waren die 6. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Seoul, Südkorea. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit dem Taschkent Open 2009 in Taschkent, Usbekistan vom 19. bis zum 27. September 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Marija Kirilenko und im Doppel die Paarung bestehend aus Chuang Chia-jung und Hsieh Su-wei.

Im Einzel gewann Kimiko Date Krumm gegen Anabel Medina Garrigues mit 6:3, 6:3 und im Doppel Chan Yung-jan / Abigail Spears gegen Carly Gullickson / Nicole Kriz mit 6:3, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Seoul